Miejscowości w Rosji (ros. Княжа):
 Kniaża – wieś w obwodzie archangielskim, w rejonie kotłaskim;
 Kniaża – wieś w obwodzie nowogrodzkim, w rejonie borowickim;
 Kniaża – wieś w Tatarstanie, w rejonie piestrieczyńskim.
Miejscowości na Ukrainie (ukr. Княжа):
 Kniaża – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie zwinogródzkim
 Kniaża – nieistniejąca wieś w dawnym powiecie skwirskim koło Borszczahówki
Kluby piłkarskie na Ukrainie:
 Kniaża Szczasływe
 Kniaża-2 Szczasływe
 Kniaża Dobromil (obecnie Lwów-2)
 Stadion Kniaża Arena w Dobromilu (obecnie Lofort Arena)
"Kniaża" – lokalne czasopismo mieszkańców wsi Koszoły, niegdyś zasiedlonej przez Tatarów.

Przypisy

Zobacz też 
 Kniaża Krynica
 Kniaże
 Kneża